TDE steht für:
 TDE (Aitoloakarnania), regionaler Fernsehsender in Griechenland
 TDE Distribution, Linux-Distribution
 Tetrachlordiphenylethan, chemische Verbindung
 Transversaler Dopplereffekt, Fachbegriff der Wellenlehre
 TDE Lighttech, niederländischer Hersteller von Beleuchtungstechnik
 Top Dawg Entertainment, US-amerikanische Plattenfirma
 Translingual Discourse in Ethnomusicology, Online-Journal

TDe steht für:
 Transit-Durchgangseilgüterzug, ehemalige Zuggattung

TDE